Клонмор (Типперэри) — деревня в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер)
 Клонмор (Карлоу) — деревня в Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер)